Название Кине́рет может означать:

 Тивериадское озеро ( — «ям Кинерет») — пресноводное озеро на северо-востоке Израиля.
 Кинерет — мошав на юго-западном берегу этого озера.
 Квуцат-Кинерет — кибуц там же.
 Генисарет — древний город, давший название озеру.
 Анакинра (торговое наименование — «Кинерет») — искусственно синтезируемый антагонист рецептора интерлейкина, используемый в терапии воспалительных заболеваний.
  — израильский колледж, находящийся на берегу Тивериадского озера.